Adriaan Pauw (1585-1653), raadpensionaris van het graafschap Holland van 1631 tot 1636
 Adriaan Pauw (sigaar), een Nederlands sigarenmerk
 Adriaen Pauw (1516-1578), een Amsterdams schepen
 Adriaen Pauw (1622-1697), president van het Hof van Holland tijdens de strafzaak tegen onder anderen Cornelis de Witt